

Скшешев — село в гміні Велішев Леґьоновського повіту Мазовецького воєводства
 Скшешев — село в гміні Репкі Соколовського повіту Мазовецького воєводства